Reiswitz ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander von Reiswitz (* 1965), deutscher Fotograf und Architekt
 Hans Kurd von Reiswitz und Kaderžin (1878–1949), deutscher Diplomat
 Johann Albrecht von Reiswitz (1899–1962), Historiker und Beauftragter des Kunstschutzes in Serbien 1941–1943
 Rudolf von Reiswitz (1880–1886), Landrat in Bergen auf Rügen